Пеж-Басхой — покинутый аул в Галанчожском районе Чеченской Республики. Входит в Терлоевское сельское поселение

География 
Расположен на левом берегу реки Аргун, к юго-востоку от районного центра Галанчож.

Ближайшие развалины бывших сёл: на севере — бывший аул Сенахой, на северо-западе — бывшие аулы Коричу, Ерстахой и хутор Эльпаро, на северо-востоке — хутор Гезехой, на юго-востоке — бывший аул Пэрой, на юге — бывший аул Пежей.

История 
Аул Пеж-Басхой был ликвидирован в 1944 году во время депортации чеченцев. После восстановления Чечено-Ингушской АССР в 1956 году людям было запрещено селиться в данном районе.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Галанчожского района
Населённые пункты, упразднённые в 1944 году в Чечне